Palmiro Togliatti (1893-1964), olasz kommunista pártvezető
Togliatti, Palmiro Togliattiról elnevezett orosz város